Павук () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Павук, Виктория (род. 1985) — венгерская фигуристка, выступавшая в одиночном разряде, чемпионка Венгрии.
 Павук, Ольга Андреевна (род. 1948) — советский и латвийский экономист, доктор экономики, ассоциированный профессор, журналистка, редактор.